Hjernekassen kan henvise til flere artikler
 Hjernekasse - en del af kraniet hvor hjernen findes
 Hjernekassen - radioprogram med Peter Lund Madsen